6-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 2 по 20 сентября 1929 года в Одессе.

36 участников, в том числе мастера, а также победители отборочных соревнований в союзных республиках, Москве и Ленинграде. Порядок проведения: 4 предварительные группы (в п/ф допускались шахматисты, занявшие 1-3-е места в предварительных группах), 2 п/ф (в финал допускались шахматисты, занявшие 1—2-е места в п/ф) и финал.

При равном числе очков у двух или более участников лучшие определялись на всех этапах чемпионата с помощью коэффициента Бергера.

Право участия в финале завоевали И. А. Кан, П. Н. Измайлов, Б. М. Верлинский и С. Н. Фрейман. В финале не смог принять участие П. Н. Измайлов. Финальный турнир игрался в 2 круга. Чемпионом страны стал Б. М. Верлинский — 3½ очка из 4. 2-е место занял С. Н. Фрейман — 2 очка, 3-е — И. А. Кан — ½ очка.

По итогам чемпионата Б. М. Верлинскому было присвоено звание гроссмейстера СССР.

Первая предварительная группа

Вторая предварительная группа

Третья предварительная группа

Четвертая предварительная группа

1-й полуфинал

Примечательные партии 

1.е4 е5 2.Kf3 Кc6 3.Сс4 Сс5 4.b4 Сb6 5.а4 а6 6.Кс3 Kf6 7.Kd5 К:е4 8.0—0 0—0 9.d3 Kf6 (См. диаграмму) 10.Cg5 d6 11.Kd2 Cg4 12.С:f6 Фс8 13.К:b6 cb 14.f3 и через несколько ходов чёрные сдались.

2-й полуфинал

Финал

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сергей Воронков — «Одесская рулетка» (на сайте ChessPro.ru)
 Расстрелянные шахматы на сайте NovayaGazeta.ru

Чемпионаты СССР по шахматам
1929 год в шахматах
Спорт в СССР в 1929 году
Спортивные соревнования в Одессе
1929 год на Украине
Сентябрь 1929 года